Klaarwater (Soest), wijk in de Nederlandse plaats Soest
 De Klaarwater, voormalige molen in de Nederlandse plaats Utrecht
 Griekwastad, oude naam voor deze Zuid-Afrikaanse plaats